een bepaald autotype, dat ook cabriolet genoemd wordt
 een bepaalde obligatie; zie Converteerbare obligatie
 Convertible (feest), een dancefeest georganiseerd door ID&T